Больша́я Ому́тная:

 Большая Омутная — река в Амурской области, левая составляющая реки Омутная (бассейн Амура).
 Большая Омутная — железнодорожная станция (населённый пункт) в Сковородинском районе Амурской области.
 Большая Омутная — станция Забайкальской железной дороги.

См. также 
 Омутная